Айсінг — цукрова глазур для декору кондитерських виробів, виготовляється на основі суміші яєчного білка та цукру. Термін запозичено з Англії «Royal Icing» — «королівська глазур».

Класифікація 
Айсінг буває різним за складом, консистенцією та призначенням.
 Класичний айсінг (суміш з рідкою консистенцією, така глазур має крихку структуру) наносять прямо на кондитерські вироби;
 Пластичний айсінг (схожий за консистенцією на кондитерську мастику) використовують для створення мережива, ліплення фігурок.

Основні інгредієнти 
 цукрова пудра, 
 яєчний білок,
 лимонний сік.

Секрети приготування
Приготування айсінгу не вимагає професійної підготовки. Цю глазур легко приготувати у домашніх умовах, а також можна використати готові суміші.
Існує багато рецептів та рекомендацій у мережі Інтернет та кулінарних книгах.

Застосування 
 глазурування великодніх пасок, тортів, печива;
 декорування кондитерських виробів;
 виготовлення об'ємних деталей;
 для з'єднування деталей кондитерських виробів (у якості клею).

Історія 
Прикрашання кондитерських виробів- справжнє мистецтво. Традиція прикрашати торти у Європі з'явилася у XVII столітті. І мала на меті підвищення ціни на торти. Історія "королівської глазурі" бере свій початок з Англії, часів правління королеви Вікторії, на замовлення якої було декоровано весільний торт. У 1864 році кухар Франкателлі відкрив секрет приготування королівської глазурі.

Посилання

 Короткий словник кондитерських термінів 
 Прикрашання торта
 http://radka.in.ua/kulinariya/aising-sho-ce-take-iaki-ye-recepti-k.html 
 https://laconditerra.com/ua/nashi-sekreti/korolevskaja-glazur--recept-prigotovlenija/